

Топоніми

Нака — місто в Японії, в префектурі Ібаракі
Нака — містечко в Японії, в префектурі Токушіма
Повіт Нака
Повіт Нака (Ібаракі)
Повіт Нака (Канаґава)
Повіт Нака (Токушіма)
Район Нака
Район Нака (Йокогама)
Район Нака (Наґоя)
Район Нака (Хамамацу)
 Район Нака (Хіросіма)

Швеція 
 Нака (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Нака (Швеція) — район Стокгольма, адмінцентр однойменної комуни у Швеції, у лені Стокгольм.

Таїланд 
 Нака — острів в Андаманському морі, Таїланд